Altertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Altertjärnarna, sjö i Älvsbyns kommun, 
Altertjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (5,8 ha)
Altertjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Altertjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,15 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn